Nazwa zwyczajowa kilku gatunków ryb należące do kilku rodzajów:

Rodzaj Aphyosemion 
 proporczykowiec dwupręgi
 proporczykowiec z Kap Lopez

Rodzaj Fundulopanchax 
 proporczykowiec błękitny
 proporczykowiec Gardnera
 proporczykowiec nakrapiany